Due unità della Koninklijke Marine olandese hanno portato il nome di Hr. Ms. Van Ghent:

  - cannoniera varata nel 1803
  - cacciatorpediniere della classe Admiralen, varato nel 1926 e perduto per naufragio nel 1942